Benești se poate referi la:

 Moldova
 Benești, Bacău
 Benești, Vaslui
 Muntenia
 Benești, Vâlcea
 Oltenia
 Benești, Dolj
 Transilvania
 Benești, Arad
 Benești, Sibiu

Toponime românești